Il doppio del torneo di tennis Roma Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tamer El Sawy e Mark Knowles che hanno battuto in finale Tom Kempers e Fernon Wibier 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mårten Renström /  Mikael Tillström (quarti di finale)
 Jon Ireland /  Simon Youl (primo turno)

 Tom Kempers /  Fernon Wibier (finale)
 Patricio Arnold /  Daniel Orsanic (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Roma Challenger 1994